Mitty ist der Familienname folgender Personen:

 John Joseph Mitty (1884–1961), Erzbischof von San Francisco

Siehe auch:
 Das Doppelleben des Herrn Mitty, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1947
 Das erstaunliche Leben des Walter Mitty, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2013